

Biografia 
Ha frequentato una scuola a Santa Barbara. Scoperta da Holly Randall in webcam, ha iniziato la carriera nel 2010, posando per molti servizi fotografici hot ed è comparsa in Playboy's Fresh Faces and All Naturals. In quel periodo era ancora una coppa C di seno naturale e solo nel dicembre dello stesso anno ha deciso di passare ad una coppa G. Ha posato per Twistys, Hustler, e Holly Randall. Ha anche avuto un ruolo di supporto nel FOX Comedy pilot, "Cracking Up".

Filmografia 

 Fantasy Solos 1 (2011)
 We Live Together 20 (2011)
 Big Titty Lesbians (2012)
 Busty Cops (2012)
 Cream in My Teen 2 (2012)
 Fine Ass Lesbians (2012)
 Girl On Girl Fantasies 1 (2012)
 Grab and Bind: Summer Brielle (2012)
 Hot And Mean 5 (2012)
 Kissable Touchable Tootsies (2012)
 Kitty Klub (2012)
 Mollys Life 19 (2012)
 Pussy Feast (2012)
 Queen of the Strap-On 3 (2012)
 Slumber Party 17 (2012)
 Summers Bondage Romp (2012)
 Tickle Fun for Naked Girls (2012)
 We Live Together 23 (2012)
 Big Wet Breasts (2013)
 Bra Busters 5 (2013)
 Chemistry 2 (2013)
 Pornstar First Encounters (2013)
 Shes My Best Friend (2013)
 The Squeals of Ticklish Nice Girls (2013)
 Roxxis Tickling Victim (2013)
 Topless Bondage Escapades (2013)
 Dangerous Divas Bound and Gagged Blondes (2013)
 Stripped Down and Tickled All Over (2013)
 Naked Girls Bound, Gagged and Helpless (2013)
 Working Women in a Bind (2013)
 Submit to My Feet (2013)
 Business Girls Bound for Pleasure (2013)
 We All Scream for Tickling (2013)
 Helpless Heroines Struggle to Be Free (2013)
 9 1/2 Weeks: An Erotic XXX Parody (2014)
 Bare Breasted Nice Girls Bound For Trouble (2014)
 Best in XXX (2014)
 Big Butt Slide (2014)
 Big Tit Centerfolds 3 (2014)
 Big Tit Fantasies 2 (2014)
 Big Titty MILFS 23 (2014)
 Bombshells 5 (2014)
 Bound for Double Jeopardy (2014)
 Bound Topless, Gagged Tight (2014)
 Busty Beauties: Boats N' Ho's (2014)
 Crack Fuckers 5 (2014)
 Daddy's Little Groupie (2014)
 Disguised Damsels in Topless Ties (2014)
 Feisty Bondage Heroines (2014)
 Grabbed And Helpless (2014)
 Hot and Mean 10 (2014)
 Hot Cherry Pies 8 (2014)
 Internal Damnation 7 (2014)
 Lisa Ann Loves Girls (2014)
 Lisa Loves Girls (2014)
 Mattress Jockey (2014)
 My Dad's Hot Girlfriend 18155 (2014)
 My First Sex Teacher 41 (2014)
 Naked Bondage Flavors (2014)
 Naughty Nurses (2014)
 Naughty Office 18059 (2014)
 Orgy Masters 4 (2014)
 Summer Brielle (2014)
 Surprised By Bondage (2014)
 Tease Me POV (2014)
 Ticklish Beautiful Giggle And Wriggle (2014)
 Tongue in Cheek 2 (2014)
 When Pornstars Attack (2014)
 Wicked Nurses (2014)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni